In 2000 werd het 70ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de Federação Alagoana de Futebol en werd gespeeld van 20 februari tot 9 juli. ASA werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2000